Mata Redonda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mata Redonda, Tierra Blanca, ort, 
 Mata Redonda, Soledad de Doblado, ort, 
 Mata Redonda, Cosautlán de Carvajal, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar